Киликия — в древности юго-восточная область Малой Азии.
 Киликия (римская провинция)
 Киликийское царство — армянское феодальное княжество, а затем царство, существовавшее в Киликии с 1080 до 1375 года.
 Киликия — парусное судно, копия армянского парусника времён Киликийского царства.
 Киликия — квартал Еревана.

Спорт 
 «Киликия» — армянский футбольный клуб, существовавший в 1992—2011 годах.
 «Малатия-Киликия» — название существовавшего в 1990—2001 годах армянского футбольного клуба «Малатия» в 1993 году.